2 miejscowości w Polsce:
 Miłuki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity
 Miłuki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Pasym